Gemeenlandshuis (Delfland), kantoor van het Hoogheemraadschap van Delfland
 Gemeenlandshuis (Maassluis), voormalig kantoor van het Hoogheemraadschap van Delfland